

Список видов, входящих в род 

Род  содержит около 180 видов, по данным Королевских ботанических садов Кью, по состоянию на май 2012 года:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Птицемлечник
Птицемлечник